Round Lake hace referencia a varios artículos:

Localidades en Estados Unidos
Round Lake (Illinois)
Round Lake (Minnesota)
Round Lake (Nueva York)
Round Lake (Wisconsin)
Round Lake Beach (Illinois)
Round Lake Heights (Illinois)
Round Lake Park (Illinois)